Dirty White Boy oder Dirty White Boys steht für:

 Dirty White Boy, Ringname von Tony Anthony (Wrestler) (* 1960), US-amerikanischer Wrestler
 Dirty White Boy (Band), amerikanische Band
 Dirty White Boy, Lied von Foreigner (1979)
 Dirty White Boy – Tales of Soho, Roman von Clayton Littlewood (2008)
 Dirty White Boys, Originaltitel von Die Gejagten (Hunter), Roman von Stephen Hunter (1994)